Un mauvais garçon, film français réalisé par Jean Boyer en 1936.
 Un mauvais garçon (No Man of Her Own), film américain réalisé en 1932.
 Chaînes du destin (No Man of Her Own), film américain de Mitchell Leisen réalisé en 1950.
 Un mauvais garçon, téléfilm français réalisé par Xavier Durringer et diffusé en 2020.